

Patronyme 

 Louis Greffulhe (Genève, 1741-1810), est un banquier suisse d'origine française ;
 Jean-Henry-Louis Greffulhe, fils du précédent (1774-1820), est un banquier et homme politique français, dont deux fils :
 Louis-Charles Greffulhe (1814-1888), est un banquier et homme politique français ;
 Urbain-Alexandre-Henri Greffulhe (1815-1879), est un homme politique français ;
 Le comte Henry Greffulhe (1848-1932), fils de Louis-Charles Greffulhe, est un aristocrate français qui fut un des modèles de Marcel Proust pour le duc de Guermantes dans À la recherche du temps perdu ;
 Son épouse, la comtesse Greffulhe, née Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay ;
 Élaine Greffulhe (1882-1958), fille d'Henry Greffulhe, est une aristocrate française épouse d'Armand de Gramont (1879-1962).

Autres 
Prix Greffulhe est une course hippique ;
Rue Greffulhe, est une voie du  de Paris.

Notes